Medaliści igrzysk olimpijskich w bobslejach – zestawienie zawodników i zawodniczek, którzy przynajmniej raz stanęli na podium zawodów olimpijskich w bobslejach.

Rywalizacja o medale olimpijskie w bobslejach przeprowadzana jest od pierwszych zimowych igrzysk, które odbyły się w 1924 roku w Chamonix. Wówczas, a także podczas kolejnych igrzysk w Sankt Moritz, medale przyznano w konkurencji czwórek/piątek. Od igrzysk w Lake Placid do tej konkurencji dopuszczane są już tylko zespoły czteroosobowe. Również podczas tej edycji igrzysk do kalendarza olimpijskiego włączono zawody dwójek mężczyzn. Na igrzyskach w Squaw Valley 1960 roku po raz pierwszy i jedyny nie przeprowadzono zawodów olimpijskich w bobslejach. Powodem była kontrowersyjna decyzja komitetu organizacyjnego igrzysk, który odmówił budowy toru bobslejowego. Od igrzysk w Salt Lake City w 2002 roku medale olimpijskie przyznawane są również w konkursie dwójek kobiet.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów zajmują Niemcy z dorobkiem 14 złotych medali, 9 srebrnych i 8 brązowych. Ponadto zawodnicy startujący w barwach NRD wywalczyli 5 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe medale. Krajem o największej liczbie wszystkich medali jest natomiast Szwajcaria. Bobsleiści z tego kraju 31 razy stanęli na podium olimpijskim, zdobywając 9 złotych, 11 srebrnych i 11 brązowych medali.

Najbardziej utytułowanym bobsleistą na igrzyskach olimpijskich jest Niemiec Kevin Kuske z czterema złotymi i dwoma srebrnymi medalami zdobytymi w latach 2002–2018. Z kolei zawodnikiem, który zdobył najwięcej medali wszystkich trzech kruszców, jest Bogdan Musiol, który w latach 1980–1992 stanął na podium olimpijskim siedmiokrotnie, osiągając przy tym jeden złoty, pięć srebrnych i jeden brązowy medal. Sześciokrotnie na podium stawali również Wolfgang Hoppe (1984–1994) i Eugenio Monti (1956–1968). Wśród kobiet jedynymi zawodniczkami z dwoma złotymi medalami są Kanadyjki Heather Moyse i Kaillie Humphries, które zwyciężyły w konkurencji dwójek w 2010 i 2014 roku. W 2018 roku Humphries zdobyła ponadto brązowy medal.

W konkurencji dwójek na igrzyskach w Nagano w 1998 roku przyznano dwa złote medale. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo boby kanadyjski (Pierre Lueders, David MacEachern) i włoski (Günther Huber, Antonio Tartaglia). Również na tych igrzyskach, lecz w konkurencji czwórek, trzecie miejsce na podium zajęły ex aequo Francja i Wielka Brytania. Dwa złote medale przyznano także w konkurencji dwójek na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku. Złote medale zdobyły boby kanadyjski (Justin Kripps, Alexander Kopacz) i niemiecki (Francesco Friedrich, Thorsten Margis). Na tych samych igrzyskach przyznano dwa srebrne medale w czwórkach mężczyzn – taki sam rezultat uzyskali Niemcy Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödiger i Eric Franke oraz Koreańczycy Won Yun-jong, Jun Jung-lin,
Seo Young-woo i Kim Dong-hyun.

W związku z aferą dopingową, ujawnioną w 2017 roku, złote medale olimpijskie wywalczone na igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku utracili bobsleiści rosyjscy – Aleksandr Zubkow, Aleksiej Wojewoda, Dmitrij Trunienkow i Aleksiej Niegodajło. Międzynarodowy Komitet Olimpijski pozbawił całą czwórkę złotego medalu w konkurencji czwórek mężczyzn, a ponadto Zubkowa i Wojewody złota w dwójkach.

W poniższych statystykach przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w konkurencjach bobslejowych w latach 1924–2018.

Medaliści chronologicznie

Dwójki mężczyzn 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w bobslejach w konkurencji dwójek mężczyzn w latach 1932–2022.

W 2017 roku, w związku z ujawnioną aferą dopingową, złoty medal zdobyty na igrzyskach w Soczi w 2014 roku utracili Aleksandr Zubkow i Aleksiej Wojewoda. Pierwsze miejsce w tych zawodach pozostało nieobsadzone.

Czwórki mężczyzn 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w bobslejach w konkurencji czwórek mężczyzn w latach 1924–2018. Na igrzyskach w 1924 i 1928 roku w konkurencji wzięły udział zespoły cztero- i pięcioosobowe.

W 2017 roku zdyskwalifikowano i odebrano złote medale, zdobyte przez czwórkę rosyjską na igrzyskach w Soczi w 2014 roku. Ujawniono wówczas, że cała czwórka bobsleistów (Aleksandr Zubkow, Aleksiej Wojewoda, Dmitrij Trunienkow i Aleksiej Niegodajło) stosowała niedozwolone środki dopingujące. Pierwsze miejsce w zawodach pozostało nieobsadzone.

Dwójki kobiet 
W 2002 roku do rozgrywanych konkurencji bobslejowych włączono dwójki kobiet. Poniżej przedstawiono medalistki olimpijskie w tej konkurencji w latach 2002–2018.

Monobob kobiet 
W 2022 roku po raz pierwszy rozdano medale olimpijskie w monobobach kobiet. Poniżej przedstawiono medalistki tych zawodów.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 

 

W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w bobslejach. W przypadku, gdy dany zawodnik zdobywał medale dla dwóch krajów, podano wszystkie państwa, w barwach których startował. W przypadku, gdy dwóch zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w bobslejach. W przypadku zawodniczek, które startowały pod kilkoma nazwiskami, ujęto wszystkie te nazwiska. Podobnie uczyniono w przypadku zawodniczek startujących w barwach kilku państw. W przypadku zawodniczek z taką samą liczbą medali wszystkich kruszców w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego, a w drugiej porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w bobslejach. Pod uwagę wzięto wszystkie konkurencje jednocześnie – dwójki kobiet i mężczyzn, monoboby kobiet oraz czwórki mężczyzn.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w bobslejach podczas kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali olimpijskich zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach bobslejowych.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Medaliści igrzysk olimpijskich w bobslejach
Bobsleje